Mount Nestor kan syfta på följande:
 Mount Nestor, Alberta, ett berg i Kanada
 Mount Nestor, Antarktis, ett berg i Antarktis